A5, A-5,  A05 ou A-05 est une abréviation qui signifie :

Cryptologie 
 A5/1, un algorithme de chiffrement par flot utilisé dans le cadre des communications Global System for Mobile Communications.

Domaine militaire 
 Fusée A5 développée par l'Allemagne nazie ;
 Curtiss A-5 Falcon, un avion américain de l'entre-deux-guerre ;
 El Camino Español (A-05), un navire de transport de l’Armada espagnole ; 
 HMS A5, un sous-marin de la Royal Navy ;
 North American A-5 Vigilante, un avion de reconnaissance embarqué sur porte-avions de l'US Navy, retiré en 1979.

Histoire 
 A5, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Homme caché derrière un mur.

Informatique et télécommunication
 Apple A5, un processeur d’Apple ;
 ARM Cortex-A5 MPCore, un microprocesseur ;
 , nom de trois smartphone sorti en 2015, 2016 et 2017.

Format de papier 
 Format A5, un format de papier.

Médecine 
 Autres toxi-infections bactériennes (A05) d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC A05, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Sport automobile 
 Arrows A5, une Formule 1 de l’écurie britannique Arrows.

Transport

Automobiles 
 Audi A5, un modèle du constructeur allemand Audi ;
 Chery A5, un modèle du constructeur chinois Chery ;
 Sehol A5 Plus, un modèle du constructeur chinois Sehol.

Autoroutes 
 , différentes autoroutes dans le monde.

Routes 
 , différentes routes dans le monde.

Aviation 
  ;
  ;
 Abrial A-5 Rapace, un prototype de planeur français ;
  ;
 CallAir A-5, un avion monoplace américain ;
 Icon A5, un aéronef amphibie américain.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres